Heinecken ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Elisabeth Heinecken (1683–1757), deutsche Blumenmalerin, Kunstgewerblerin und Alchemistin sowie Mutter eines vielbeachteten Wunderkindes
 Paul Heinecken (1674–1746), deutscher Maler, Zeichner und Architekt, sowie Vater eines vielbeachteten Wunderkinds
 Robert Heinecken (1931–2006), US-amerikanischer Künstler und Fotograf